Зубные, или дентальные согласные ( — зуб) согласные, образуемые между языком и верхним рядом зубов, например: , , . Зубные согласные не следует путать с альвеолярными и постальвеолярными, которые образуются между языком и нёбом.

Известны следующие зубные согласные:

См. также 

 Альвеолярные согласные
 Постальвеолярные согласные
 Международный фонетический алфавит

Зубные согласные